Stati Uniti d'America
 Tripp – città della Contea di Hutchinson, Dakota del Sud
 Tripp – città della Contea di Bayfield, Wisconsin